

Patronyme
 Bernhard Christoph Breitkopf, (1695-1777), était un imprimeur et éditeur allemand.
 Johann Gottlob Immanuel Breitkopf, (1719-1794), était un imprimeur allemand.

Éditions et imprimerie
 Breitkopf & Härtel est la plus ancienne maison d'édition musicale au monde, fondée en 1719 à Leipzig par Bernhard Christoph Breitkopf.
 La Breitkopf Fraktur est une police de caractères gothique développée vers 1750 par le typographe et éditeur de musique Johann Gottlob Immanuel Breitkopf 

Homonymie
Homonymie de patronyme.